Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Harper (Harper County) :
Comté de Harper, situé dans l'État du Kansas ;
Comté de Harper, situé dans l'État de l'Oklahoma.